

Geografia 
 Irlanda
 Monaghan – città
 Monaghan – contea
 Stati Uniti d'America
 Monaghan – township della Contea di York, Pennsylvania

Persone 
 Cameron Monaghan – attore e modello statunitense
 Dominic Monaghan – attore britannico
 Michelle Monaghan – attrice statunitense

Sport 
 Monaghan GAA – county board irlandese